Открытый чемпионат США по гольфу (, U.S. Open) — ежегодный открытый чемпионат по гольфу, проводимый в США. 

Является вторым из четырёх крупнейших соревнований («мейджоров») по этому виду спорта и включён в официальное расписание PGA Tour и European Tour. Турнир проводится  в середине июня. Расписание подбирается таким образом, чтобы финальный матч приходился на третье воскресенье, когда в США празднуется День отца (возможны переносы из-за погоды). В 2020 году из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен, и прошел с 17 по 20 сентября.

Открытый чемпионат США проводится на различных полях, которые готовятся таким образом, чтобы их прохождение было максимально усложнено и преимущество получали игроки, обладающие хорошей точностью ударов. Турнир отличается плотным расположением лидирующих участников по ударам и прохождением, близким к пару. Много побед в истории чемпионата достигались с превышением пара, частично из-за пара, зачастую равного 70 (кроме наиболее длинных полей). Обычно соревновательное поле сравнительно длинное, а денежный зачёт начинается с достаточно высокого результата, за что фанаты и пресса окрестили его «Open rough» — «открытый раф» или «открытый жёсткий турнир». Также для турнира характерны волнообразные грины и ужатые фервеи, особенно на менее сложных лунках. Некоторые поля, заявленные на Открытый чемпионат США, специально подвергались модернизации, чтобы создать эти особенности.

Один из наиболее известных создателей проекта — Риз Джонс, ранее турниром занимался его отец Роберт Трент Джонс. Одним из факторов, влияющих на выбор поля для чемпионата, является наличие подходящей инфраструктуры, в том числе способной принять значительное число зрителей.

Чемпионы 

Соревнования по гольфу
Международные спортивные соревнования в США